Алекса́ндр Пучко́в:
 Пучков, Александр Николаевич (род. 1957) — советский легкоатлет, выступавший в беге на 110 метров с барьерами.
 Пучков, Александр Сергеевич (1887—1952) — советский врач, доктор медицинских наук, фактический основатель московской станции скорой медицинской помощи.
Пучков, Александр Сергеевич (1948) — российский лётчик, заслуженный летчик-испытатель России, полковник.
 Пучков, Александр Яковлевич (1962—2006) — советский и российский рок-музыкант, лидер групп «С-34» и «Лондон», младший брат Сергея Яковлевича Пучкова.